Паредес има више значења:

 Паредес (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Паредес (Сан Хосе де Грасија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Паредес (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Паредес (Санта Катарина), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Паредес (Исмикилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Паредес (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Паредес (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Паредес (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Паредес (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Паредес (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Паредес, Лас Паредес (Мојава де Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику